2101 peut faire référence à :

2101, une année du calendrier grégorien.

(2101) Adonis, astéroïde découvert par Eugène Delporte.

Homonymie de nombre